Lankin steht für:

 Lankin (North Dakota), Ort in North Dakota

Lankin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Sergejewitsch Lankin (* 1997), russischer Gerätturner
 Eliyahu Lankin (1914–1994), revisionistischer Zionist, Betarmiglied, Irgun-Kommandeur, Knessetmiglied und Führer der Altalena